Kippflügel bezeichnet
 eine kippbare Tragfläche bei Flugzeugen, siehe Kippflügel (Flugzeug)
 eine Fehlbildung bei Vögeln, siehe Kippflügel (Vogelkrankheit)
 einen kippbaren Fensterflügel, siehe Kippfenster